jedan od naziva za afričku rijeku Chari
 Shari, Hokkaido, grad u Japanu, prefekturi Hokkaido
 Shari (planina), planina i stratovulkan u Japanu
 Shari (narod), etnička skupina u Indiji